Guillaume le Conquérant est un duc de Normandie puis roi d'Angleterre du . Il a notamment inspiré :
 Guillaume le Conquérant, téléfilm français de Jean Herman (1968) ;
 Guillaume le Conquérant, film franco-hélvetico-roumain de Gilles Grangier et Sergiu Nicolaescu (1982).